Umberto Camozzo – calciatore italiano
 Ugo Camozzo – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate
 Camozzi